Bajramović ist der Familienname folgender Personen:

 Kenan Bajramović (* 1981), bosnisch-herzegowinischer Basketballspieler
 Šaban Bajramović (1936–2008), serbischer Sänger
 Zlatan Bajramović (* 1979), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler